popularna, skrótowa nazwa Międzynarodowej Organizacji Radia i Telewizji (OIRT), skupiającej telewizje krajów socjalistycznych
 Konkurs Piosenki Interwizji organizowany przez tę organizację.
 Interwizja - Telewizja Internetowa

Zobacz: Eurowizja.